Итауна () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Запад штата Минас-Жерайс. Находится в составе крупной городской агломерации . Входит в экономико-статистический микрорегион Дивинополис. Население составляет 84 598 человек на 2006 год. Занимает площадь 495,875 км². Плотность населения — 170,6 чел./км².

История 
Город основан 16 сентября 1901 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 677.628.079,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8.360,62 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,823 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс